Magarotto est un patronyme porté notamment par :

 Antonio Magarotto (1891-1966), sourd italien fondateur de l'association italienne des sourds ;
 Cesare Magarotto (1917-2006), fondateur de la Fédération mondiale des sourds ;
 Christelle Magarotto (1983-), artiste polyvalente: peintre, écrivaine et journaliste indépendante.